Leipziger Zeitung steht für:

 Leipziger Zeitung (seit 2015), monatliche lokale Zeitung in Leipzig
 Leipziger Zeitung (1946–1948), Lizenzblatt in der ehemaligen Sowjetischen Besatzungszone
 Leipziger Zeitung (1810–1918), Tageszeitung und Nachfolger der Einkommenden Zeitungen

Siehe auch:
 Leipziger Illustrierte Zeitung (1843–1944)